Филип Хартман (, 16 мая 1915, Балтимор — 28 августа 2015) — американский . Специалист в области анализа и дифференциальных уравнений, соавтор теоремы Гробмана — Хартмана, автор широко известного учебника по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, переведённого на многие языки, в том числе, на русский.

Биография

Ссылки 
 
 Philip Hartman (Guggenheim Memorial Foundation)

Примечания 

Математики США
Стипендиаты Гуггенхайма
Математики XX века
Математики XXI века